waldsiedlung (niem.) – osada leśna
 Waldsiedlung – część miejscowości Altenstadt w Hesji
 Waldsiedlung – część miejscowości Elsnig w Saksonii 
 Waldsiedlung – strzeżone osiedla dla kierownictwa NRD, obecnie część miasta Bernau koło Berlina